Бествина () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бельский повят (силезский), Силезское воеводство. Население — 10 315 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бествина
 Бествинка
 Яновице
 Канюв

Соседние гмины 
 Бельско-Бяла
 Гмина Чеховице-Дзедзице
 Гмина Медзьна
 Гмина Пщина
 Гмина Вилямовице

Литература

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Силезского воеводства
Бельский повет Силезского воеводства